Коалиционная партия — название партий:
 Национальная коалиция (Коалиционная партия) — партия в Финляндии.
 Умеренная коалиционная партия — партия в Швеции.
 Коалиционная партия — бывшая партия в Норвегии.